Recoleta puede hacer referencia a los siguientes lugares:
 Recoleta, barrio de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Cementerio de la Recoleta, cementerio de la ciudad anterior.
 Recoleta, comuna de la ciudad de Santiago (Chile).
 Recoleta Franciscana, templo católico ubicado en la ciudad anterior.
 Iglesia y Convento de la Recoleta Dominica, templo católico ubicado en la ciudad anterior.
 Avenida Recoleta, ubicada en la ciudad anterior.
 Recoleta, barrio de la ciudad de Asunción (Paraguay).
 La Recoleta,  monasterio católico ubicado en la ciudad de Sucre (Bolivia).
 Iglesia y Convento de La Recoleta, ubicado en la ciudad de Cajamarca (Perú).
 Iglesia de la Recoleta, ubicado en la ciudad de Cusco (Perú).

Además, puede referirse a:
 El Deportivo Recoleta, club de fútbol de la ciudad de Asunción (Paraguay).
 El Club de Deportes Recoleta, club de fútbol de la ciudad de Santiago (Chile).
 El Colegio Sagrados Corazones Recoleta, colegio de la ciudad de Lima (Perú).